

Невідзани — село в окрузі Комарно Нітранського краю.
 Невідзани — село в окрузі Пр'євідза Тренчинського краю.